1988–1989-es magyar labdarúgókupát Magyar Népköztársaság-kupa néven rendezték meg. Az országos főtábla első fordulójára 1988. augusztus 9-én került sor, a döntőt 1989. június 14-én rendezték meg a Népstadionban. A fináléban a Bp. Honvéd 1–0-ra győzött a Ferencváros ellen  néző előtt.

Első forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. augusztus 9.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. augusztus 17.

|}
A Mór–Ajka mérkőzés 1-0-ás állásnál vihar miatt félbeszakadt, ezért újra játszották.

Második forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. augusztus 24.

|}

Harmadik forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. szeptember 14.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. szeptember 21.

|}

Negyedik forduló 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. november 26.

|}

Nyolcaddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. november 29.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1988. november 30.
|-

|}

Negyeddöntők 

|colspan="5"  align="center" style="background:#fcc;"|1989. április 19. és május 3.

|}

Elődöntők

Döntő 

A Bp. Honvéd MNK-ban szerepelt játékosai: Disztl Péter 7 mérkőzés – Ács Gusztáv 1, Borgulya István 1, Csábi József 5, Cseh András 5, Csehi Tibor 6, Csuhay József 3, Disztl László 5, Drobni Miklós 1, Fodor Imre 5, Füle Antal 4, Gregor József 6, Harcsár 1, Hegyeshalmi Tibor 2, Kisistók András 2, Kovács Kálmán 5, Pisont István 5, Romanek János 1, Sallai Sándor 1, Sass János 3, Sikesdi Gábor 5, Szijjártó István 7, Tóth Ferenc 3, Varga István 1, Zircher György 2

Jegyzetek

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa